Гуго Романович (Робертович) За́леман (—) — русский скульптор, профессор Академии художеств, автор множества скульптурных работ.

Биография
Гуго Романович (Робертович) Залеман родился в Санкт-Петербурге с семье известного скульптора Роберта Карловича Залемана. В 1870 году поступил в знаменитую Немецкую школу Св. Петра, где окончил полный курс гимназии в 1877 году. 
В том же году поступил учеником в Императорскую Академию художеств, где был награждён в 1883 малой золотой медалью за статую «Орест, преследуемый фуриями», а в 1884 — большой золотой медалью за барельеф «Битва титанов с олимпийцами». В следующем году отправился за границу на четыре года в качестве пенсионера Академии, посетил Дрезден и Мюнхен, работал же преимущественно во Флоренции и Риме. Выполнил барельеф «Харон перевозит тела умерших через Стикс», за исполнение которого получил премию в размере 500 рублей.  В 1889 году получил звания академика за привезенных из Рима «Кимвров, сражающихся против Римлян». Самая известная работа - «К чему так трудиться?», изображающая Агасфера (гипс, 1896; бронза, 1898, ГРМ). В 1890 году Залеман назначен сверхъ-штатным адъюнкт профессором ИАХ. Проводил практические занятия по анатомии,  преподавал в натурном классе Академии художеств, где вел занятия по лепке и композиции для скульпторов. Также Залеман занимался классическим рисунком со студентами всех специальностей. Среди его учеников — скульпторы Матвей Генрихович Манизер, Борис Иванович Яковлев, Виктор Александрович Синайский, Игорь Всеволодович Крестовский, живописец, график, художник театра, скульптор Александр Николаевич Самохвалов, литовский скульптор Юозас Зикарас, а также известный в Латвии основоположник национальной монументальной скульптуры Карлис Зале, автор скульптурного обрамления Статуи Свободы в Риге.

Залеман автор фриза «Олимпийские игры», выполненного в 1903-1905 гг. для здания Музея изящных искусств имени императора Александра III (ныне – Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Ученики Петришуле
Скульпторы Российской империи
Скульпторы по алфавиту
Действительные члены Императорской Академии художеств
Преподаватели Высшего художественного училища
Художники-педагоги